Trochanter bezeichnet:
 Schenkelring, Abschnitt des Beines der Gliederfüßer
 Trochanter major und Trochanter minor, zwei Vorsprünge am Oberschenkelknochen, siehe Oberschenkelknochen#Hals